

Codici 
 dux – codice ISO 639-3 della lingua duungooma.

Economia 
 Dux – azienda aeronautica dell'Impero russo rimasta attiva durante gli anni dieci del XX secolo.

Geografia 
 Dux – nome tedesco di Duchcov (Repubblica Ceca).

Letteratura
 Dux. Casanova in Boemia – saggio romanzato dell'autore italiano Sebastiano Vassalli.
 Dux, biografia di Benito Mussolini, scritta da Margherita Sarfatti, pubblicata in Italia nel 1926 da Mondadori e già uscita in Inghilterra (col titolo di The Life of Benito Mussolini) nel 1925

Storia 
 Dux – duce, condottiero o guida, della storia romana (dal verbo ducere, condurre).
 Dux – doge.
 Dux – nella storia dei Longobardi, comandante di un insieme di "famiglie militari".
 Dux – duce.
 Dux – piroscafo italiano.

Pagine correlate 
 Duca (disambigua)